Поломять — деревня в Валдайском районе Новгородской области России. Входит в состав Яжелбицкого сельского поселения.

История 
Постановлением Президиума ВЦИК от 5 июня 1938 г. деревня Холопье переименована в Поломять

Население

Примечания 

Населённые пункты Валдайского района